Burguillos de Toledo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Burguillos de Toledo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Burguillos de Toledo (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar